Szilágyi Vilmos (1861–1926) magyar színész, színházi rendező
 Szilágyi Vilmos (1929–2022) magyar pszichológus, szakíró
 Szilágyi Vilmos (?) magyar képmérnök, műszaki vezető (Magyar Televízió)